WDM est un sigle, qui peut signifier :
  (en français, matière noire tiède), l'un des modèles de matière noire ;
  (en français, multiplexage en longueur d'onde) ;
 Windows Driver Model de Microsoft pour d'anciennes versions de Windows ;
 .

he:ריבוב#WDM